Der SHV-Grossfeld-Cup 2011 war die 70. Austragung des Schweizer Handballgrossfeldcupwettbewerbs der Herren.

Finalrunde

Rangliste 

Stand: 17. April 2017

Spiele

Qualifikationsrunde

Gruppe 1

Rangliste 

Stand: 20. Mai 2017

Spiele

Gruppe 2

Rangliste 

Stand: 17. April 2017

Spiele

Gruppe 3

Rangliste 

Stand: 20. Mai 2017

Spiele

Einzelnachweise 

2011
Handballveranstaltung 2011
Sportveranstaltung im Kanton Zürich
Stäfa